Paulo Masci de Abreu é um empresário brasileiro.

Biografia
Irmão do ex-deputado José Masci de Abreu, Paulo de Abreu é o dono da Rede Mundial de Comunicações. É sócio proprietário da Top TV e TV da Cidade no quadro societário de suas empresas estão seus filhos Raul, Cinthia, Thais e Júnior. 

Empresários de Minas Gerais